

Sciences humaines et sociales 
 Une imposture est une action délibérée visant à se faire passer pour ce qu'on n'est pas ou à faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Imposture est un film français réalisé par Patrick Bouchitey, sorti en 2005.
 Imposture est un téléfilm franco-canadien réalisé par Julien Despaux, diffusé en 2017 sur France 2.
 Gloire et Fortune : La Grande Imposture est une émission de téléréalité présentée par Pierre Dhostel, diffusée en 2004 sur M6.

Littérature 
 L'Imposture est un roman de Georges Bernanos, publié en 1927.
 L'Imposture climatique est un livre de Claude Allègre, publié en 2010.
 Impostures intellectuelles est un ouvrage d'Alan Sokal et Jean Bricmont, publié en 1997.
 L'Effroyable Imposture est un livre de Thierry Meyssan, qui développe une théorie du complot à propos des attentats du 11 septembre 2001.